R500 peut faire référence à :
 Caterham R500, une automobile sportive du constructeur britannique Caterham ;
 Radeon R500, un processeur graphique produit par ATI,